Deutscher Wasserball-Pokal – coppa nazionale di pallanuoto maschile tedesca
 Deutscher Wasserball-Pokal – coppa nazionale di pallanuoto femminile tedesca